Aldo Finzi
 Gerald Raphael Finzi

 El jardí dels Finzi-Contini